Ministerio de Transporte (también llamado, en distintos países, Ministerio del Transporte, Ministerio de Transportes o Ministerio de los Transportes) puede referirse a:
 Ministerio de Transporte de Argentina.
 Ministerio de Transportes de Argentina (1949-1958).
 Ministerio de los Transportes de Angola.
 Ministerio de Transporte de Colombia.
 Ministerio del Transporte de Cuba.
 Ministerio de Transporte de Israel.
 Ministerio de Transporte de Rusia (Министерство транспорта Российской Федерации).

Además, como parte de un nombre más largo como:
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú
 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.
 Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador.
 Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay'''.